Виннипег-Бич () — может означать:

  — город в регионе Интерлейк, в канадской провинции Манитоба.
  — провинциальный парк на западном берегу озера Виннипег, Манитоба.

См. также 
 Виннипег (значения)